Четан Ананд:
 Ананд, Четан (1915—1997) — болливудский режиссёр.
 Ананд, Четан (род. 1980) — индийский бадминтонист.